Rohrandt ist der Familienname von:
 Klaus Rohrandt (* 1943), deutscher Kunsthistoriker
 Rut Rohrandt (* 1943), deutsche evangelisch-lutherische Geistliche